Eucharius ist ein heute nicht mehr gebräuchlicher männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Eucharius kommt aus dem Altgriechischen, aus den Bestandteilen εὐ (eu)=gut und χαρισ (charis)=lieb, und wird mit „der Freundliche“ übersetzt.

Namenstag 
Namenstag für Eucharius ist der Gedenktag des Eucharius von Trier, der 9. Dezember (im deutschen Sprachraum, sonst der 8. Dezember).

Namensträger 
 Eucharius († um 280), Bischof von Trier (Wirken circa Mitte des 3. Jahrhunderts)
 Eucharius Balthasar (* um 1630; † nach 1677), deutscher Benediktiner aus der Trierer Abtei St. Matthias 
 Eucharius Binder (auch Eucharius Kellermann; † 1527), Evangelist und Märtyrer der Täuferbewegung

 Eucharius Gottlieb Rink (1670–1745), deutscher Heraldiker und Jurist

 Eucharius Sang (um 1556–1620), deutscher Weihbischof, Universitätsrektor und Schriftsteller
 Eucharius Silber († 1510), deutscher Inkunabeldrucker in Rom
 Eucharius Weiner (1634–1701), deutscher Benediktiner-Abt des Klosters St. Stephan in Würzburg
 Eucharius Zenzen (1903–1963), deutscher Geistlicher, Abt der Trierer Benediktinerabtei St. Matthias.

Siehe auch 
 Euchar Albrecht Schmid

Nachweise 

Männlicher Vorname